Partha Sarathi Mukherjee  ist der Name folgender Personen:

*Partha Sarathi Mukherjee (Chemiker) (* 1973), indischer Chemiker
Partha Sarathi Mukherjee (Musiker), indischer Tablaspieler